Hospitales – stacja metra w Buenos Aires
 Hospitales – stacja metra w Santiago